San Miguel Tecomatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Tecomatlán, delstaten Mexiko, ort, Tenancingo, 
 San Miguel Tecomatlán (kommun), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar